Рахим Зелимханович Куриев (род. 5 декабря 2012 года, Дуба-Юрт, Чечня, Россия) — рекордсмен мира по отжиманию от пола в своей возрастной категории. Почетный гражданин Чеченской Республики.

Краткая биография 
Рахим Куриев родился 5 декабря 2012 года, уроженец чеченского села Дуба-Юрт, начал проявлять интерес к спорту с ранних лет. Со слов его отца - Зелима Куриева, который также выступает тренером мальчика, к трём годам Рахим мог отжаться 100 раз. Рахим тренируется в домашнем спортзале по специальной программе, два-три часа каждый день.

Установление рекорда 
Рахим установил рекорд возрастной группы 5 лет, отжавшись 3203 раза за 2 часа 30 минут. Попутно он обновлял и другие рекорды:
2559 отжиманий за 2 часа;
2000- за 1 час 30 минут 47 секунд;
1419- за 1 час;
1000- за 40 минут 57 секунд;
3000- за 2 часа 22 минуты 09 секунд.

На мероприятии по установлению рекордов в студии телерадиокомпании «Грозный» присутствовали Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и министр спорта Чеченской Республики Муса Ханариков. Поздравив мальчика с достигнутыми рекордами Рамзан Кадыров тут же присвоил ему звание Почетного гражданина Чеченской Республики. Хотя звание Почетного гражданина присваивается гражданам, проработавшим в Чеченской Республике не менее 20 лет, внесшим особый вклад в экономическое, социальное и культурное развитие республики, а также в укрепление законности, развитие науки, культуры, искусства, образования и снискавшим уважение и широкую известность у жителей Чеченской Республики, но для него было сделано исключение. Спустя неделю Рамзан Кадыров встретился с Рахимом и вручил ему ключи от машины «Мерседес».

Факты 
 Является самым молодым почетным гражданином в Российской Федерации.

Примечания 

Почётные граждане Чечни
Спортсмены Чечни
Дети, награждённые государственными наградами
Обладатели действующих мировых рекордов‎